Metas Claras es el segundo álbum del cantante de Reguetón colombiano Wilson Way, lanzado el 13 de mayo de 2013, Para su álbum Metas Claras, el artista graba canciones en reguetón, rap, Reggae y R&B

Lista de canciones 
 Edición estándar
Todas las canciones escritas y compuestas por Wilson Caro, y las canciones en las cuales participaron los cantantes invitados, fueron escritas por ambos.

Referencias

Álbumes de 2013
Álbumes de reguetón
Álbumes de rap